Семнадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Сборная России в третий раз вышла в финальную часть розыгрыша Чемпионата Европы (ранее 1997 и 2001). В споре голеадоров в отборочном турнире 2007/08 гг. Наталья Мокшанова заняла 2 место забив 11 мячей за 798 минут проведенных на поле.

Рейтинг ФИФА 
С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Тренеры 
19 мая президент РФС Виталий Мутко принял решение о смене рулевого у сборной России. Вместо самого плодотворного тренера Юрия Быстрицкого (63 года) назначили Игоря Шалимова (39 лет).

Матчи 
Матчи женской сборной России по футболу в 2008.

Официальные матчи 
 Легенда

Тренировочный матч 
Матч с неограниченным количеством замен.

Игры и голы 
Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2008 года».

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания

Литература

2008